Assedio di Patrasso (805 o 807)
Assedio di Patrasso (1821)